Verstek (hoek), een vooraf ingestelde waarde bij hoekverbindingen (meestal 45°).
 Default (software) of verstekwaarde in software, een vooraf ingestelde waarde die gegeven wordt aan een variabele als de gebruiker van de software zelf geen waarde invoert.Wordt vaak vertaald met Standaard, Engels: default. 
 Verstek (procesrecht), een procesterm. Gerelateerd aan de uitdrukking: 'verstek laten gaan' (niet komen opdagen).

Zie ook
 Verstek(en) met de versteeklat: het instellen van de melodie van een beiaard.